František Häckel – czechosłowacki biegacz narciarski
 (12323) Häckel – planetoida

Zobacz też 
 Ernst Haeckel